The Girl I Left Behind Me – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Kalem Company
The Girl I Left Behind Me – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Lux Compagnie Cinématographique de France
The Girl I Left Behind Me – film del 1915 diretto da Lloyd B. Carleton
The Girl I Left Behind Me – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Gathem Film Novelties